Pszczółka Maja (, 2012–2017) – francusko-niemiecki serial animowany, powstały przy współpracy francuskiej telewizji TF1 i niemieckiej ZDF w Studio 100 w Paryżu. Serial jest remakiem japońskiego serialu Pszczółka Maja z 1975 roku. Serial został opracowany w języku angielskim i wykonany techniką trójwymiarową CGI.

Światowa premiera serialu miała miejsce 5 września 2012 na antenie stacji TF1. Serial został sprzedany do ponad 120 krajów. W Polsce premiera serialu odbyła się 15 lipca 2013 na kanale TVP1. Do 13 sierpnia 2013 wyemitowano 40 odcinków (1-41 bez 33). Od 15 lutego 2014 pozostałe odcinki emitowane są na antenie TVP ABC. Serial został też wydany z innym dubbingiem na płytach DVD przez Monolith Films oraz emitowany w telewizji MiniMini+ od 1 grudnia 2014, w Polsat JimJam od 1 czerwca 2019 roku oraz w Polsat Rodzina od 1 września 2020.

Opis fabuły 
Serial opowiadający o dalszych przygodach pszczółki Mai i jej przyjaciół – nieśmiałego i leniwego trutnia Gucia oraz konika polnego Filipa.

Wersja polska

Wersja TVP 
Wersja polska: Telewizja Polska Agencja Filmowa
Reżyseria: Krystyna Kozanecka
Wystąpili:
 Ewa Złotowska – 
 Maja (seria I),
 Królowa Krystyna VI (seria II)
 Agnieszka Fajlhauer - Maja (seria II)
 Tomasz Gut – Gucio (seria I)
 Sebastian Perdek - Gucio (seria II)
 Michał Napiątek - Filip (odc. 1-13)
 Marcin Przybylski – Filip (odc. 14-78)
 Stanisław Zatłoka - Sędzia Wosk (seria I)
 Ewa Taraszkiewicz
 Krzysztof Szczerbiński – Piotr, dowódca mrówek
 Piotr Stramowski
 Piotr Bajtlik –
 Karol,
 Dino,
 Bodzio (seria I),
 Filip (seria II)
 Krzysztof Mielańczuk
 Filip Dominik
 Jarosław Domin – 
 Tyci,
 Lancelot
 Krystyna Kozanecka – Beatrycze (seria I)
 Agnieszka Kunikowska – panna Klementyna
 Krzysztof Strużycki – 
 Benio,
 Zip
 Paweł Szczesny - 
 Sędzia Wosk (seria II),
 Teodor (seria II)
 Elżbieta Kijowska – Królowa Krystyna VI (seria I)
 Brygida Turowska - Klara
 Łukasz Lewandowski - Bodzio (seria II)
 Bartek Wesołowski – Zap
 Cezary Kwieciński – Tyci
 Kim Grygierzec – Zoja
 Krzysztof Szczepaniak – Szymek (odc. 79-117)
 Maciej Kosmala –
 Tonio,
 Stefcio
 Barbara Zielińska – Tekla
 Sergiusz Żymełka – Maks
 Anna Wodzyńska –
 Beatrycze (seria II),
 Monika II,
 Pamela
 Ewa Serwa
 Aleksandra Wierzba
 Joanna Pach
 Mirosława Krajewska – pani Rozalia
 Maria Dejmek
i inni

Lektor: Krzysztof Mielańczuk

Wersja DVD i MiniMini+ 
Reżyseria: Dobrosława Bałazy
Dźwięk i montaż: Izabela Waśkiewicz i Grzegorz Ogorzały
Dialogi:
 Aleksandra Rojewska,
 Antonina Kasprzak (odc. 3)
 Kamila Klimas - Przybysz
Teksty piosenek: Janusz Onufrowicz
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Piosenkę tytułową śpiewała: Agnieszka Fajlhauer
Wersja polska: na zlecenie MONOLITH FILMS – DUBBFILM STUDIO
Wystąpili:
 Agnieszka Fajlhauer – Maja
 Łukasz Lewandowski – Gucio
 Grzegorz Kwiecień – Filip
 Hanna Kinder-Kiss – Królowa
 Katarzyna Tatarak – Klementyna
 Kinga Tabor – Naczelna
 Anna Apostolakis – 
 Benio,
 Tekla
 Michał Podsiadło – Muszlak
 Leszek Zduń – Paweł
 Agnieszka Mrozińska – Max
 Beata Wyrąbkiewicz – Beatka
 Paweł Szczesny – Sędzia Wosk
i inni

Lektor: Janusz Szydłowski

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2017
Filmy o owadach i pajęczakach